

Бородинка — селище, Красноуральський міський округ, Свердловська область
 Бородинка — присілок, Макушинський округ, Курганська область